Esta é uma lista de Produto Interno Bruto (PIB) nominal municipal do Brasil, que apresenta os maiores municípios do Brasil em relação ao produto interno bruto nominal a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada em 2013, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Maiores economias 
A cidade que detém o maior PIB do Brasil é São Paulo, na Região Sudeste. Mais duas cidades desta região estão entre as quatro primeiras: Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Também no Sudeste, Campos dos Goytacazes continua sendo o município não capital com PIB mais elevado. No Centro-Oeste, Brasília é o município com o mais alto PIB. Na Região Sul, Curitiba é o município com maior PIB. Na Região Norte, Manaus detém o PIB mais elevado. E no Nordeste, Salvador é o município com maior PIB.

Vinte maiores 
Abaixo a relação dos vinte maiores PIBs municipais.

Até a 100ª posição

Restantes (acima de R$ 1 bilhão)

Galeria